Gisela Hochuli (1969-), artiste contemporaine suisse.
 Jost Hochuli (1933-), designer graphique, typographe, écrivain et éditeur suisse.
 Susanne Hochuli (1965-), femme politique suisse.